Круйльес, Монельс-и-Сант-Садурни-де-ль’Еура (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 99,83 км². Население — 1 250 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web no oficial del Ayuntamiento de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura
 Instituto de Estadística de Cataluña
 Información de la Generalidad de Cataluña

Муниципалитеты Жироны